Stimming steht für:
 Stimming (Psychologie), selbststimulierendes Verhalten

Stimming ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Stimming (1846–1922), deutscher Romanist
 Carl Joachim Stimming (1876–1931), Generaldirektor des Norddeutschen Lloyd
 Franz Stimming (1884–1952), deutscher Politiker (USPD, SPD)
Martin Stimming (* 1983), deutscher Musiker und Musikproduzent
 Richard Stimming (1866–1936), deutscher Arzt und Ur- und Frühgeschichtsforscher